Arndtstraße ist der Name von 

verschiedenen Straßen wie

 Arndtstraße (Hannover), Teil des City-Rings in der niedersächsischen Landeshauptstadt
 Arndtstraße (Leipzig), Straße in der Südvorstadt von Leipzig

Arndtstraße ist die Adresse einzelner Gebäude und Objekte wie